Первый дивизион 1982/1983 — 80-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 17 августа 1982 года и закончился 27 мая 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1983/1984
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1982 году
Спорт в Бельгии в 1983 году